Jan Linzel (1915-2019), piloot en Engelandvaarder uit Stadskanaal, Nederland
 Jan Linzel (1918-2009), landmachtmilitair (commando en brigadegeneraal) en Engelandvaarder uit Zaandam, Nederland